«Крипота» () — шведский телесериал в жанре ужасы режиссёра Давида Беррона.

Сюжет 
После смерти матери, которая произошла несколько лет назад, Никлас и его сестра Лиса так и не смогли оправиться от трагедии. Лиса сбежала от проблем в поисках новой жизни, а Никлас остался весте со скорбящим отцом. Однако когда в один и тот же день ужасным и непостижимым образом погибает его одноклассник и возвращается сестра, хрупкая психика Никласа не выдерживает. Школьников города начинает постепенно охватывать ужас, а главный герой сталкивается с юношеской драмой, душевной болезнью и подозрениями в убийстве. У Лисы же начинаются странные видения, связанные с погибшей матерью и кровавыми оккультными обрядами. По мере того как Лиса погружается в тайны смерти матери, в мир живых выходит древнее зло, чтобы вдоволь насладиться пиршеством хаоса и страданий.

В ролях

Производство

Съёмки 
Съёмки проходили в городе Турку и близ него, Финляндия.

Примечания

Ссылки 
 Страница сериала на Viaplay
 Canneseries 'Cryptid' Review: Exploding Hormones Meet Exploding Bodies In This Swedish Horror Series

Телесериалы на шведском языке
Драматические телесериалы Швеции
Телесериалы ужаса